Guaymitas kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Guaimitas, ort, Departamento de Yoro,

Mexiko 

 Guaymitas, Mexiko, Sonora, Navojoa, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar